Мото Гран-при Индианаполиса является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-При Индианаполиса 

Индианаполис